Métodos cuantitativos hace referencia a varios artículos:
 Investigación cuantitativa
 Análisis cuali-cuantitativo comparado
 Análisis cuantitativo (finanzas)
 Investigación de operaciones
 Toma de decisiones

en:quantitative methods